Сан-Карлус ( — Святой Карл) — топоним в Бразилии:

 Сан-Карлус — муниципалитет, штат Санта-Катарина.
 Сан-Карлус — город и муниципалитет, штат Сан-Паулу.
 Сан-Карлус — микрорегион, штат Сан-Паулу.
 Сан-Карлус-ду-Иваи — муниципалитет, штат Парана.

См. также 
 Сан-Карлос
 Борромео, Карло
 Карл